Ampulloclitocybe är ett släkte av svampar. Ampulloclitocybe ingår i familjen Hygrophoraceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Basidiesvampar
Ampulloclitocybe